Asbach  est le nom de plusieurs localités d'Allemagne : 
 Asbach (Hunsrück)
 Asbach (Verbandsgemeinde)
 Asbach (Westerwald)
 Asbach-Bäumenheim
 Asbach-Sickenberg